«Мурашки» () — популярный канадско-американский телесериал-антология ужасов, ставший впоследствии культовым. Сериал является экранизацией произведений Роберта Лоуренса Стайна. В эфир вышло четыре сезона сериала, что составило 74 эпизода. В итоге было экранизировано 43 повести. У сериала есть два непрямых сиквела: «Комната кошмаров» (2001—2002) и «Р. Л. Стайн: Время призраков» (2010-2014).

Сюжет 
Главные герои — обычные дети 12-14 лет, которые попадают в различные страшные ситуации, в которых им приходится сталкиваться с призраками, монстрами, зомби, пугалами, оборотнями, вампирами, мумиями, клоунами, маньяками, живыми куклами, ведьмами, скелетами, чертями, и прочей нечистью.

Эпизоды 

{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
 |-
 ! colspan="2" rowspan="2" |Сезон
 ! rowspan="2" |Эпизодов
 ! colspan="2" |Даты трансляций
 |-
 ! Начало сезона
 ! Конец сезона
 |-
 |bgcolor="FF5F9A" |
 |1
 |19
 |27 октября 1995
 |17 мая 1996
 |-
 |bgcolor="192bd3" |
 |2
 |25
 |10 октября 1996
 |20 июля 1997
 |-
 |bgcolor="8514B6" |
 |3
 |22
 |6 сентября 1997
 |16 мая 1998
 |-
 |bgcolor="006419" |
 |4
 |8
 |14 сентября 1998
 |16 ноября 1998
|}

Премьеры в мире 
 27 октября 1995 года в США
 28 октября 1995 года в Канада
 3 апреля 1996 года в Италия
 19 ноября 1996 года в Великобритания
 23 августа 1997 года в Франция
 31 октября 1997 года в Германии
 7 апреля 1998 года в Япония
 18 апреля 1998 года в Польша
 15 мая 1999 года в Россия
 16 мая 2006 года в Индия

Ремейк 
28 апреля 2020 года было объявлено, что перезапуск сериала находится в разработке Scholastic Entertainment, Sony Pictures Television и продюсерской компанией Original Film Нила Морица, которая продюсировала фильм 2015 года, и его продолжение.

См. также 
 Список серий телесериала «Мурашки»
 Ужастики

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Канады 1995 года
Телесериалы-антологии Канады
Детские телесериалы Канады
Приключенческие телесериалы Канады
Фантастические телесериалы Канады
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала YTV
Программы телеканала Fox
Р. Л. Стайн